LZB est un sigle, qui signifie :
Linienzugbeeinflussung : système de signalisation ferroviaire allemande.
LZB est un code, qui signifie : 
 Bulgaria Air selon le code OACI des compagnies aériennes.

Code